Gemarkung Hohenberg ist der Name mehrerer Gemarkungen:
 Gemarkung Hohenberg (Landkreis Ansbach), Gemarkung im Landkreis Ansbach, Bayern 
 Gemarkung Hohenberg (Landkreis Kulmbach), Gemarkung im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gemarkung Hohenberg an der Eger, Gemarkung im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern 
 Gemarkung Hohenberger Forst, Gemarkung im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge 

Siehe auch:
 Hohenberg
 Hoheberg